Georg Dechant ist der Name folgender Personen:

* Georg Dechant (Politiker, 1884) (1884–1953), österreichischer Politiker (CS), Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag
 Georg Dechant (Politiker, 1893) (1893–1978), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer